Карашенге́льський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Казалінського району Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр — село Жалантос-батир.

Населення — 1379 осіб (2009; 1391 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Казалінського району